Stratesaurus es un género extinto de romaleosáurido de pequeño tamaño que vivió en el periodo Jurásico Inferior (muy probablemente a principios del Hettangiense) en el Reino Unido. Contiene una única especie, S. taylori.

Descubrimiento
Stratesaurus es conocido a partir del espécimen holotipo OUMNH J.10337, un cráneo dorsoventralmente aplastado pero casi completo, y un esqueleto postcraneal parcial preservado en tres dimensiones que incluye vértebras aneteriores cervicales y pectorales, un miembro delantero parcial y el ilion. GSM 26035 fue referido a S. taylori debido a que éste comparte una autapomorfia y otrasd características con el espécimen holotipo. Este consiste de un cráneo y de algunas vértebras cervicales anteriores. AGT 11 fue también referido a S. taylori. Aunque este no exhibe ningna de las autapomorfias de S. taylori, es indistinguible tanto de OUMNH J.10337 como de GSM 26035, y es posible disntinguirlo de taxones similares, como Avalonnectes. Todos los especímenes fueron recolectados en Street, en Somerset, en los lechos Pre-Planorbis de la Formación Blue Lias del Grupo Lias Inferior. Estos lechos probablemente aparecen debajo de la primera aparición del ammonite Psiloceras planorbis. Por tanto, estos probablemente se encuentran en la cronozona de P. tilmanni de principios del Hettangiense, la cual data de entre 199.6-198 millones de años, inmediatamente siguiente al límite Triásico–Jurásico. Los fósiles de plesiosaurios que fueron descubiertos en Street representan las primeras apariciones conocidas del orden Plesiosauria. Por tanto, Stratesaurus es uno de los más antiguos plesiosaurios a la fecha.

Descripción
Stratesaurus era un romaleosáurido pequeño con cinco alvéolos premaxilares y 16 maxilares, que carece de constricción rostral. El cráneo del holotipo mide cerca de 180 milímetros de longitud. Posee dos autapomorfias: tiene procesos posteriores prominentes en las superficies posterolaterales de las prezigapófisis de las vértebras anteriores cervicales y en las vértebras pectorales los centros son proporcionalmente cortos. Un análisis filogenético llevado a cabo por Benson et al. (2012) encontró que era el romaleosáurido más basal. El cladograma que sigue muestra la posición filogenética de Stratesaurus entre otros plesiosaurios siguiendo a Benson et al. (2012).

Etimología
Stratesaurus fue descrito y nombrado originalmente por Roger B. J. Benson, Mark Evans and Patrick S. Druckenmiller en 2012 y la especie tipo es Stratesaurus taylori. El nombre del género se deriva from "Strate", el nombre de Street que está registrado en el Libro Domesday y del griego sauros, que significa "lagarto". El nombre de la especie honra al paleontólogo Michael A. Taylor, quien llevó a cabo la preparación en ácido del espécimen holotipo.

Referencias

Pliosauroidea
Plesiosaurios del Jurásico Inferior
Plesiosaurios de Europa